Renk County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Övre Nilen, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Juba.

Trakten runt Renk County består till största delen av jordbruksmark. Runt Renk County är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Övre Nilen